Tim Jackson peut désigner :
 Tim Jackson (1969-), un athlète australien ;
 Tim Jackson (1957-), un économiste anglais, spécialiste en développement durable.